Niemcy:
 Marth – dzielnica St. Wendel
 Marth – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Osoby:
 Albert Marth – niemiecki astronom

Inne:
 Marth – fikcyjna postać w grach komputerowych